Huehuecuetzpalli mixtecus — вимерлий ящір ранньокрейдового періоду (зокрема від середнього до пізнього аптського етапу) формації Тлаюа в Тепексі-де-Родрігес, Центральна Мексика. Хоча це не найстаріша з відомих ящірок, Huehuecuetzpalli може бути одним із найосновніших представників Squamata, що робить його важливим таксоном для розуміння походження Squamata.

Родова назва походить від науатльських слів huehuetl («стародавній») і cuetzpalli («ящірка»), тоді як видова назва стосується регіону Ла Мікстека.

Опис 
Унікальні характеристики (автапоморфії) Huehuecuetzpalli включають довгу пару передщелепних кісток на кінчику верхньої щелепи, що сприяє подовженій морді та очевидному втягненню зовнішніх носових або ніздрів. У верхній частині черепа невеликий округлий задній відділ і отвір, який називається тім’яним отвором між з’єднанням лобової та тім’яної кісток (лобно-тім’яний шов), припускають спорідненість з ігуанами, але збереження розділених передщелепних, амфікоельних хребців (хребців). увігнуті з обох кінців), міжцентрові грудо-поперекові (кістки між хребцями спини), ентепікондилярний отвір у плечовій кістці (верхня кістка плеча) та друга дистальна кістка плесна в стопі підтверджує гіпотезу про те, що Huehuecuetzpalli є базальною Squamata. Дослідження 2021 року показало, що Huehuecuetzpalli був двоногим.

Таксономія 
Було припущено, що Huehuecuetzpalli є чи базальним Squamata (показано нижче на кладограмі) чи ігуаноморфом'':

Примітки 

Фауна крейдяного періоду